Danny Phantom (ang. Danny Phantom) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez kanał Nickelodeon. Twórcą serialu jest Butch Hartman, który po wyprodukowaniu trzech pierwszych serii Wróżków Chrzestnych zamierzał stworzyć nowy projekt. Postać Danny’ego Phantoma powstawała już w 2001 roku. Do Polski serial trafił 10 lipca 2008 roku, wraz z premierą polskiej wersji kanału Nickelodeon. Od 17 lutego 2018 roku był emitowany na Nicktoons Polska.

Fabuła 
Serial opowiada o czternastolatku Dannym Fentonie, który po wypadku w laboratorium rodziców (jego DNA łączy się z ektoplazmą), staje się Dannym Phantomem, walczy z duchami, które zagrażają jego miastu – Amity Park.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Master Film

Dialogi i reżyseria: Dariusz Dunowski

Dźwięk i montaż: Aneta Michalczyk-Falana

Kierownik produkcji: Dariusz Falana

Wystąpili:
 Marcin Hycnar – Danny
 Monika Pikuła – Sam
 Krzysztof Szczerbiński – Tucker
 Grzegorz Pawlak – Jack Fenton
 Izabela Dąbrowska – Maddie Fenton
 Joanna Pach – Jazz
 Sławomir Pacek –
 Pan Lancer,
 Sopel (odc. 42)
 Grzegorz Małecki –
 Dash,
 Wilk,
 Twister
 Mirosława Krajewska – Duch kuchary
 Cezary Kwieciński – Duch pudeł
 Miłogost Reczek –
 Skulker,
 Bertrand
 Anna Gajewska – Connie (odc. 2)
 Barbara Kałużna – Paulina
 Magdalena Smalara – Valerie
 Leszek Lichota –
 Kwan,
 Kniaź Trwoga
 Janusz Wituch – Technus
 Katarzyna Godlewska – Pragnienie
 Łukasz Lewandowski – Poindexter
 Andrzej Chudy –
 Vlad Plazmus/Masters,
 Walker,
 Obserwatorzy
 Agnieszka Kunikowska – Spektra
 Monika Wierzbicka – Ember
 Sebastian Cybulski – Johnny
 Klementyna Umer – Kicia
 Anna Ułas – Dziennikarka (odc. 7)
 Aleksander Mikołajczak –
 Pani Tetslaf,
 Król Sera,
 Koń,
 Pilot (odc. 16),
 Damon
 Mariusz Krzemiński – Pan Dziwo
 Jacek Wolszczak – Youngblood
 Mariusz Leszczyński – Parias Czarny
 Tomasz Jarosz –
 Kwan (seria II)
 Kniaź Trwoga (odc. 24-25)
 Karol Wróblewski –
 Danny Mutant (odc. 28-29),
 Książę Aragon,
 Jerremy,
 Agent
 Wojciech Machnicki –
 Władca czasu
 Hotep – Ra
 Marcin Perchuć – Duch pisarza (odc. 30)
 Ewa Kania – Pam
 Jolanta Wołłejko – Ida
 Brygida Turowska
 Julia Kołakowska – Star
 Dominika Kluźniak – Dani Phantom
 Kinga Ilgner – Shelly
 Mirosław Guzowski – Amorfo
 Agnieszka Marek
 Modest Ruciński
 Beata Jankowska-Tzimas – Pudło Śniadaniowe

Teksty piosenek:

 Andrzej Brzeski (odc. 1-53),
 Bogusław Nowicki (odc. 11)

Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol

Śpiewali: Krzysztof Pietrzak, Adam Krylik, Piotr Gogol

Odcinki 
Premiery w Polsce na kanale Nickelodeon Polska:
 I seria (odcinki 1-12, 14-20) i II seria (odcinek 21) – 10 lipca 2008 roku,
 I seria (odcinek 13) – 15 października 2008 roku,
 II seria (odcinki 22-33) – 28 października 2008 roku,
 II seria (pozostałe odcinki) i III seria (odcinki 41-45) – 9 kwietnia 2009 roku,
 III seria (pozostałe odcinki) – prawdopodobnie zdubbingowane, ale niewyemitowane.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3a/DannyPhantomTitleCard.jpg
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2004
Seriale telewizyjne zakończone w 2007